Bagcheea är ett släkte av svampar. Bagcheea ingår i familjen Valsaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bagcheea